Příjmení Večerka, přechýleně Večerková, nosí více významných osobností:

 Alois Večerka (* 1931) – český fotbalový brankář
 Jan Večerka (1883–1929) – český pedagog
 Radoslav Večerka (1928–2017) – český jazykovědec, vysokoškolský pedagog, publicista, editor a literární vědec

Česká příjmení